Тулугановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Тулугановка — село в Володарском районе Астраханской области.
 Тулугановка — село в Наримановском районе Астраханской области.